Ел Суфридо има више значења:

 Ел Суфридо, Алваро Сантиљан, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Суфридо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Суфридо, Ел Кармен (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Суфридо, Санта Круз (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Суфридо (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Суфридо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Суфридо (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Суфридо (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Суфридо (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Суфридо (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суфридо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику